Холстен — многозначный термин.

 Холстен — популярная пивная торговая марка, один из ведущих международных брендов пивоваренной корпорации Carlsberg Group.
  (род. 1952) — немецкий политик.
  (1862—1954) — немецкий педагог этнограф и фольклорист.

См. также 
 Гольстен, Карл (1825—1897) — немецкий педагог и протестантский богослов.